Сент-Анн — коммуна во Франции, заморский департамент Гваделупа
 Сент-Анн — коммуна во Франции, департамент Ду
 Сент-Анн — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сент-Анн — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер
 Сент-Анн — город в провинции Манитоба, Канада
 Сент-Анн — коммуна во Франции, заморский департамент Мартиника
 Сент-Анн-де-Бельвю — город в Монреальской агломерации, Канада
 Сент-Анн-де-Бопре — город в округе Ла-Кот-де-Бопре, провинция Квебек, Канада
 Сент-Анн-сюр-Жервонд — коммуна во Франции, департамент Изер
  — округ на Ямайке.
  — город в штате Миссури, США.

Прочее 
 Сент-Анн — национальный морской парк на Сейшельских островах.